Корчеватель:

 Корчеватель — устройство для корчевания пней и деревьев, удаления камней.
 «Корчеватель» — вызвавшая скандал публикация коллективом газеты «Троицкий вариант» заведомо бредовой статьи фиктивного автора в журнале из «списка ВАК».

Примечания